Robert Reynolds peut désigner
 Robert Reynolds, homme politique américain, gouverneur du Delaware (1891-1895) ;
 Robert Reynolds, musicien, membre du groupe américain de musique country The Mavericks ;
 Robert Paul Reynolds (1950-), herpétologiste américain ;
 Robert Thomas (dit "Bobby") Reynolds, (1982-), joueur de tennis américain ;
 Robert (dit Rob) Reynolds-Jones (1971-), coureur cycliste britannique.